Wiener este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adrian Wiener (n. 1973), senator român
 Norbert Wiener (1894-1964), matematician american
 Oswald Wiener (1935-2021), lingvist și scriitor austriac